Локус (генетика) – определено местоположение в даден ген
 Локус (психология) – термин в психологията
 Награда Локус – награда, връчвана от едноименно английско списание
 Локус в математиката представлява геометрично място на точки